Leopold I van België (1791–1865), koning der Belgen van 1831–1865.
Leopold II van België (1835–1909), koning der Belgen van 1865–1909, bekend van zijn schrikbewind in Kongo.
Leopold III van België (1901–1983), koning der Belgen van 1934–1951.